308, année 308 après JC 
 308 avant JC 
 308 (nombre) 
 .308 Winchester, munition 
 .308 Marlin Express, munition pour fusil à levier 
 British Rail Class 308, un train à wagon multiples électriques 
 Peugeot 308, une automobile 
 Plusieurs voitures produites par Ferrari, dont la Ferrari 308 GT4 et la Ferrari 308 GTB / GTS 
 USS William Jones (DD-308), navire de guerre américain  
 Le moteur Holden V8 de 308 pouces cubes

Homonymie de nombre